Wuzong – cesarz Chin z dynastii Tang, panujący w latach 840-846
 Wuzong – cesarz Chin z dynastii Yuan, panujący w latach 1307-1311
 Zhengde – cesarz Chin z dynastii Ming, panujący w latach 1505-1521, imię świątynne Wuzong